|-
|  ||  || 29 января 1989 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6302) Тэнгукоген (Tengukogen) || 1989 CF || 2 февраля 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 12 марта 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6304) Иосиф Флавий (Josephus Flavius) ||  || 2 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6305) Гельголанд (Helgoland) ||  || 6 апреля 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6306) Нисимура (Nishimura) ||  || 30 октября 1989 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6307) Maiztegui ||  || 22 ноября 1989 || Сан-Хуан || -
|-
| (6308) Эбисудзаки (Ebisuzaki) || 1990 BK || 17 января 1990 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6309) Элсхот (Elsschot) ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6310) Jankonke || 1990 KK || 21 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6311) Порубкан (Porubčan) ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6312) Робхайнлайн (Robheinlein) ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6313) Tsurutani ||  || 14 сентября 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6314) Reigber ||  || 17 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6315) Барабаш (Barabash) || 1990 TS || 11 октября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6316) Мендез (Méndez) ||  || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6317) Дрейфус (Dreyfus) ||  || 16 октября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6318) Кронкайт (Cronkite) || 1990 WA || 18 ноября 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6319) Береговой (Beregovoj) ||  || 19 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6320) Бремен (Bremen) ||  || 15 января 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6321) Намуратакао (Namuratakao) || 1991 BV || 19 января 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6322) 1991 CQ || 1991 CQ || 10 февраля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6323) Кародзи (Karoji) ||  || 14 февраля 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6324) Кэдзонума (Kejonuma) ||  || 23 февраля 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
|  ||  || 14 марта 1991 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6326) Идамиёси (Idamiyoshi) ||  || 18 марта 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6327) Tijn ||  || 9 апреля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6329) Хиконедзё (Hikonejyo) ||  || 12 марта 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6330) Коэн (Koen) || 1992 FN || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 28 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6332) Форарльберг (Vorarlberg) ||  || 30 марта 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6333) Helenejacq || 1992 LG || 3 июня 1992 || Паломар || G. J. Leonard
|-
| (6334) Robleonard || 1992 MM || 27 июня 1992 || Паломар || G. J. Leonard
|-
| (6335) Nicolerappaport || 1992 NR || 5 июля 1992 || Паломар || Элеанор Хелин, Джефф Алу
|-
| (6336) Додо (Dodo) || 1992 UU || 21 октября 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (6337) Сиота (Shiota) ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6338) Исаосато (Isaosato) ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6339) Джилиберти (Giliberti) || 1993 SG || 20 сентября 1993 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (6340) Катманду (Kathmandu) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 20 октября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6342) 1993 VG || 1993 VG || 7 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6343) 1993 VK || 1993 VK || 7 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6344) 1993 VM || 1993 VM || 7 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6345) Хидэо (Hideo) ||  || 5 января 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6346) Сюкумэгури (Syukumeguri) || 1995 AY || 6 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 28 января 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 3 февраля 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6349) Акапулько (Acapulco) ||  || 8 февраля 1995 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (6350) Шлютер (Schluter) || 3526 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6351) Нейман (Neumann) || 4277 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6352) Шлаун (Schlaun) || 2400 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6353) Земпер (Semper) || 3107 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6354) Вангелис (Vangelis) || 1934 GA || 3 апреля 1934 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
| (6355) Универмосква (Univermoscow) ||  || 15 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6356) Таиров (Tairov) || 1976 QR || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6357) Глушко (Glushko) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6358) Черток (Chertok) ||  || 13 января 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6359) Дубинин (Dubinin) ||  || 13 января 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 27 октября 1978 || Паломар || C. M. Olmstead
|-
| (6361) Коппель (Koppel) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6362) Тунис (Tunis) || 1979 KO || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (6363) Доггетт (Doggett) ||  || 6 февраля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6364) Casarini || 1981 ET || 2 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (6365) Nickschneider ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6366) Rainerwieler ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
|  ||  || 18 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6368) Richardmenendez ||  || 1 сентября 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6369) 1983 UC || 1983 UC || 16 октября 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6370) Malpais || 1984 EY || 9 марта 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (6371) Heinlein || 1985 GS || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6372) Walker ||  || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6373) Стерн (Stern) || 1986 EZ || 5 марта 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6374) Беслан (Beslan) ||  || 8 августа 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6375) Фредхаррис (Fredharris) ||  || 1 октября 1986 || CERGA || - 
|-
| (6376) Schamp ||  || 29 мая 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6377) Кэгни (Cagney) ||  || 25 июня 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 27 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6379) Врба (Vrba) ||  || 15 ноября 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6380) Гардель (Gardel) || 1988 CG || 10 февраля 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6381) Тояма (Toyama) ||  || 21 февраля 1988 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (6382) 1988 EL || 1988 EL || 14 марта 1988 || Паломар || Джефф Алу
|-
| (6383) Токусима (Tokushima) ||  || 12 декабря 1988 || Tokushima || М. Ивамото, Т. Фурута
|-
| (6384) Кервин (Kervin) || 1989 AM || 3 января 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6385) Мартиндэвид (Martindavid) ||  || 5 марта 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6386) Кейтнолл (Keithnoll) ||  || 10 июля 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6387) 1989 WC || 1989 WC || 19 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 25 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6389) Огава (Ogawa) || 1990 BX || 21 января 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6390) Хирабаяси (Hirabayashi) ||  || 26 января 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6391) Африкано (Africano) ||  || 21 января 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6392) Такасимидзуно (Takashimizuno) || 1990 HR || 29 апреля 1990 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
|  ||  || 29 апреля 1990 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, М. Кидзава
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6395) Хиллиард (Hilliard) ||  || 21 октября 1990 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6396) Шлезвиг (Schleswig) ||  || 15 января 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6397) 1991 BJ || 1991 BJ || 17 января 1991 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (6398) Тимхантер (Timhunter) ||  || 10 февраля 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (6399) Харада (Harada) || 1991 GA || 3 апреля 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6400) Джорджалександер (Georgealexander) ||  || 10 апреля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|}